Parbati (Himachal Pradesh), een rivier in Himachal Pradesh, India
Parbati (rivier), een rivier in Madhya Pradesh, India
Parbati (Rajasthan), een rivier in Rajasthan, India